Itapetininga bezeichnet:

 Itapetininga, Stadt im brasilianischen Bundesstaat São Paulo
 Itapetininga (Paranapanema), linker Nebenfluss des Paranapanema in Brasilien